Antonio Zamberletti (1963) – fumettista e scrittore italiano
 Fred Zamberletti (1932-2018) – allenatore di football americano
 Giuseppe Zamberletti (1933-2019) – politico italiano
 Italo Zamberletti (1904–...) – allenatore di calcio e calciatore italiano